Norrleden kan syfta på:

 Norrleden, Göteborg – en väg från Skändla till Angeredsbron, se E6.20
 Norrleden (Växjö) – går genom norra delen av Växjö tätort
Rederi AB Norrleden
S/S Norrleden I – ett fartyg
S/S Norrleden II – ett fartyg

Se även
Norrortsleden
Norra länken
Söderleden
Västerleden
Österleden